Dennis Smith (n. 1947) – artista musicale giamaicano
Dennis Smith – regista statunitense
Dennis Cliff Smith (n. 1997) – cestista statunitense
Dennis Smith – compositore